Los Vargas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Vargas, San Luis Potosí, ort, 
 Los Vargas, Hidalgo, ort, Cardonal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar